Медаевка — значения:

 Медаевка — приток Каслей-Кадады
 Медаевка — приток Мокши
 Медаевка — приток Штырмы
 Медаевка — посёлок, Мокшанский район, Пензенская область, Россия